368 км, 368-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
  
 368 км, ОП Ост. пункт 368 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа,  Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 662676. 

 368 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Орловско-Курского региона Московской железной дороги в Орловской области. Код  215652.
 368 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа  Московско-Смоленского региона Московской железной дороги в Смоленской области.Код  176250. 
 368 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Челябинского региона  Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области. Код  807331. 
 368 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Оренбургского региона Южно-Уральской железной дороги в  	Оренбургской области. Код   815319.

 368 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Запорожская область). Код  486768.